Rönnpag ist der Familienname folgender Personen:

 Otto Rönnpag (1915–2006), deutscher Heimatforscher
 Ute Rönnpag-Lohmeyer (* 1944), deutsche Malerin